Die Saison 2000/01 der Bayernliga war die 56. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die siebte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde die SpVgg Ansbach 09 mit drei Punkten Vorsprung auf die Amateure des 1. FC Nürnberg.

Die Abstiegsplätze belegten der TSV Schwaben Augsburg, der SV Lohhof, der FC Starnberg und die SpVgg Stegaurach. In der Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern stieg der FC Kempten als fünfte Mannschaft ab.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen die SpVgg Bayreuth, die Amateure der SpVgg Greuther Fürth und der FC Falke Markt Schwaben als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsspiele qualifizierten sich die Amateure der SpVgg Unterhaching als vierter Aufsteiger. Aus der Regionalliga Süd stiegen die Amateure des TSV 1860 München ab.

Die Bayernliga bestand im folgenden Spieljahr aus 19 Mannschaften.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-16. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System einen weiteren Platz in der Bayernliga aus. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele auf neutralem Platz spielten in einer Finalpartie – ebenfalls auf neutralem Platz – den Teilnehmer an der Bayernliga aus.

In den Spielen trafen in Ingolstadt der Bayernliga-Vertreter FC Kempten auf den Vizemeister der Landesliga Staffel Mitte, der FC Linde Schwandorf, und die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Nord, der TSV Großbardorf, und Süd, die Amateure der SpVgg Unterhaching, in Schwabach aufeinander. Der FC Kempten und die Amateure der SpVgg Unterhaching erreichten das Finale.

|}

Die Amateure der SpVgg Unterhaching setzten sich im Finale in Landsberg am Lech deutlich mit 4:0 gegen den FC Kempten durch. Die Unterhachinger waren somit der vierte Aufsteiger in die Bayernliga, während Kempten der fünfte Absteiger in die Landesliga war.

|}

Weblinks 
 Bayernliga 2000/01 bei f-archiv.de
 Bayernliga 2000/01 bei fussballdaten.de

200001
Fußballsaison 2000/01